Osijek je lahko:
 Osijek Vojakovački (Hrvaška)
 Osijek, Ilidža (Bosna in Hercegovina)
 Osijek (Hrvaška)